Schitu se poate referi la:
Localități din România:
Schitu, Constanța
Schitu, Dolj
Schitu, Giurgiu, reședința comunei cu același nume
Schitu, Olt, reședința comunei cu același nume
Schitu, Vaslui
Schitu, Vâlcea
Schitu, vechea denumire a satului Ceahlău din județul Neamț
Localități din România cu nume compuse:
Schitu Deleni, Olt
Schitu Duca, Iași, reședința comunei cu același nume
Schitu Frumoasa, Bacău
Schitu Golești, Argeș, reședința comunei cu același nume
Schitu Hadâmbului, Iași
Schitu-Matei, Argeș
Schitu Poienari, Teleorman
Schitu Scoicești, Argeș
Schitu Stavnic, Iași
Schitu Tarcău, Neamț
Schitu Topolniței, Mehedinți
Schitu din Deal, Olt
Schitu din Vale, Olt

Toponime românești